1992 Голяма награда на Италия е 43-то за Голямата награда на Италия и 12-и кръг от сезон 1992 във Формула 1, провежда се на 13 септември 1992 година на пистата Монца в Монца, Италия.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Италия